Thomas Milles ist der Name folgender Personen:

* Thomas Milles (Zollbeamter) (1550–1626), englischer Zollbeamter und Autor
 Thomas Milles (Bischof) (1671–1740), Bischof der Church of Ireland von Waterford and Lismore